Il doppio  del Città di Como Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Mariano Hood e Alberto Martín erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marco Crugnola e Alessandro Motti hanno battuto in finale Treat Conrad Huey e Harsh Mankad 7–6(3), 6–3.

Teste di serie 

 Kevin Anderson /  Ken Skupski (primo turno)
 James Auckland /  Jonathan Marray (semifinali)

 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (finale) 
 Marco Crugnola /  Alessandro Motti (campioni)

Tabellone

Note 
 

Città di Como Challenger 2009